Buckow kan syfta på:

 Buckow – en staden i Brandenburg
 Buckow, Berlin – en stadsdel i Berlin
 Buckow – det tyska namnet för en by i Polen, se Bukowo (Polanów)

Se även
 Bukow – flera